Davidson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Davidson Township (Arkansas)
 Davidson Township (North Carolina)
 Davidson Township (Pennsylvania)